L'édition 2001 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Nicolás Lapentti remporte l'épreuve en simple, Àlex Corretja et Luis Lobo celle en double.

Lauréats 
Nicolás Lapentti remporte son  en simple en battant en finale Albert Costa. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l’Équatorien. Il soulève ainsi son seul trophée de la saison.

En double, Àlex Corretja et Luis Lobo remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Simon Aspelin et Andrew Kratzmann. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Sport en Autriche en 2001
Tennis masculin en 2001
Tennis en juillet 2001